Alligatoroidea is een superfamilie van krokodilachtigen waartoe alle alligators en kaaimannen behoren.

Naam en indeling
De wetenschappelijke naam van de groep werd voor het eerst voorgesteld door John Edward Gray in 1844. Het is naast de Crocodyloidea en de Gavialoidea een van de drie superfamilies van krokodilachtigen. De Alligatoroidea splitsten zich af van de andere twee groepen tijdens het Krijt, ongeveer 80 miljoen jaar geleden. Tijdens het late Krijt of het vroege Tertiair splitsten de kaaimannen en de alligators zich af. De Chinese alligator is de enige soort die in Azië leeft, deze scheidde zich ten minste 33 miljoen jaar geleden van de mississippialligator. 

De gladvoorhoofdkaaimans zijn de enige twee vertegenwoordigers die in Afrika leven. 

Op 8 soorten na zijn alle leden van deze groep alleen als fossiel bekend.

Cladogram
Onderstaand zijn de verwantschappen tussen de moderne en de uitgestorven leden weergegeven, op basis van onderzoek uit 2018.
.

Moderne soorten
In de onderstaande tabel zijn alle moderne soorten weergegeven, inclusief de auteur, het verspreidingsgebied en een afbeelding.

Bronvermelding

Alligators en kaaimannen